Diamond City (Alberta)
 Diamond City (Arkansas)
 Diamond City (Montana)